Larsen Touré (Brest, 20 de julho de 1984) é um futebolista profissional francês. Atacante, milita no Stade Brestois 29.

Ligações externas
Perfil em Ogol
 Perfil em LevskiSofia.info 

Futebolistas da França
Futebolistas do LOSC Lille
Futebolistas do Stade Brestois 29
Futebolistas do Grenoble Foot 38
Futebolistas do Football Club de Gueugnon
Cidadãos naturalizados da Guiné